Enstenen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enstenen, Korsholm, Österbotten, 
 Enstenen, Vasa, Österbotten,

Se även
Ensten

Robotskapade Finlandförgreningar